Astypalaia (griechisch , lateinisch Astypalaea) steht für:

 Astypalaia, Tochter der Perimede und des Phoinix in der griechischen Mythologie

Orte in der antiken Geographie:
 Insel in der Ägäis und deren Hauptort, heute Astypalea
 Titularbistum Astypalaea, auf einen ehemaligen Bischofssitz auf dieser Insel zurückgehendes Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Kap an der Südküste von Attika, heute Agios Nikolaos (Attika) gegenüber der Insel Arsida
 Vorgebirge an der Küste von Karien, heute Kızıl Burun in der Provinz Muğla an der türkischen Küste
 Akropolis von Samos
 ehemaliger Hauptort von Kos auf der Halbinsel Kefalos im Westen, siehe Astypalaia (Kos)